Озёрки — посёлок в Шипуновском районе Алтайского края. Входит в состав Ельцовского сельсовета.

История 
Основан в 1793 г. В 1928 году село Озёрки состояло из 192 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Озерковского сельсовета Чарышского района Рубцовского округа Сибирского края..

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 91 %.

Примечания 

Населённые пункты Шипуновского района